Вита́лий Гу́сев:
 Гусев, Виталий (род. 1983) — эстонский футболист.
 Гусев, Виталий Игоревич (род. 1985) — российский мотогонщик. Примечания